Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Michael Mortensen e Mats Wilander che hanno battuto in finale Libor Pimek e Tomáš Šmíd 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Libor Pimek /  Tomáš Šmíd (finale)
 Michael Mortensen /  Mats Wilander (campioni)

 Heinz Günthardt /  Zoltán Kuhárszky (primo turno)
 Peter Doohan /  Brian Levine (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1984